Grand Prix Japonii 1990 (oryg. Fuji Television Japanese Grand Prix) – 15. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1990, która odbyła się 21 października 1990, po raz czwarty na torze Suzuka.

16. Grand Prix Japonii, szóste zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi 
 Na prowadzeniu: Gerhard Berger 1 okrążenie (1); Nigel Mansell 25 okrążenia (2-26); Nelson Piquet 27 okrążenia (27-53)

Japonia
1990
1990 w Japonii
Wyścigi Formuły 1 w Suzuce